Беккиньи ():
 Беккиньи (Сомма) — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Беккиньи (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.